Nikefor Brijenije Stariji
Nikefor Brijenije Mlađi